Kobal ist der Familienname folgender Personen:

 Sinem Kobal (* 1987), türkische Schauspielerin und Model